Aleksandr Aleksiejewicz Aleksiejew (1901-1982) − francuski ilustrator
 Aleksandr Iwanowicz Aleksiejew (1913−1998) − radziecki dyplomata
 Aleksandr Nikołajewicz Aleksiejew (ur. 1951) − rosyjski dyplomata
 Aleksandr Jurjewicz Aleksiejew (ur. 1968) − białoruski hokeista pochodzenia rosyjskiego
 Aleksandr Wiaczesławowicz Aleksiejew (ur. 1981) − rosyjski bokser